Sedlmayer ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Sedelmeier.

Namensträger 
 Heinrich Stephan Sedlmayer (1855–1928), mährisch-österreichischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Rudolf Sedlmayer (1905–1974), deutscher Sportfunktionär

Siehe auch 
 Sedlmaier
 Sedlmair
 Sedlmayr
 Sedlmeier
 Sedlmeir
 Sedlmeyer
 Sedelmaier
 Sedelmayer
 Sedelmeier
 Sedelmeyer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname